Pimpinela peut désigner :

Toponymes

Pimpinela : l'une des quatre divisions territoriales et statistiques dont l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Páez dans l'État de Portuguesa ;
 Pimpinela : capitale de la paroisse civile de Pimpinela de la municipalité de Páez dans l'État de Portuguesa.

Autres 
 Pimpinela : un duo musical argentin.

Homonymie de toponyme